Hoptrup (plaats), plaats in Denemarken
 Hoptrup (parochie), parochie in Denemarken